Варвариха — название населённых пунктов:

Россия 
 Варвариха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Варвариха — деревня в Рузском районе Московской области.